H.323 — рекомендация ITU-T, определяющая набор стандартов для передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей. Получила довольно широкое распространение в рамках услуг IP-телефонии. Многие известные производители телекоммуникационного оборудования (Avaya, Huawei, D-Link, ) имеют в своей линейке H.323-устройства.

Рекомендации ITU-T, входящие в стандарт H.323, определяют порядок функционирования абонентских терминалов в сетях с разделяемым ресурсом, не гарантирующих качества обслуживания (QoS).
Стандарт H.323 не связан с протоколом IP, однако, изначально подавляющее число реализаций было основано на этом протоколе. Набор рекомендаций определяет сетевые компоненты, протоколы и процедуры, позволяющие организовать мультимедиасвязь в пакетных сетях.

Стандарт H.323 определяет четыре основных компонента, которые вместе с сетевой структурой позволяют проводить двусторонние (точка-точка) и многосторонние (точка — много точек) мультимедиаконференции.

Несмотря на то, что H.323 — это целый стек протоколов, нередко можно встретить упоминание термина H.323 как частного случая сигнализации VoIP. С точки зрения технологического применения конкурирует с SIP — очень похожим протоколом, разработанным инженерным советом Интернета (IETF), а также IAX, разработанным прежде всего только для программной IP-АТС Asterisk, но ставшим впоследствии стандартом.

Общее представление 
Рекомендация H.323 разделяет передачу данных на четыре составляющих, каждая из которых описана в соответствующих дополнительных рекомендациях:
 Сигнализация — формирует соединение и управляет его статусом, описывает тип передаваемых данных
 Управление потоковым мультимедиа (видео и голос) — передача данных посредством транспортных протоколов реального времени (RTP)
 Приложения передачи данных (факсимильные сессии и т. п.) — передача в рамках соответствующих стандартов, таких как T.120 и T.38
 Коммуникационные интерфейсы — взаимодействие устройств на физическом, канальном, сетевом уровнях

Сигнализация H.323 основывается на рекомендации Q.931, применяемой в ISDN. Наиболее распространённые виды сигнализации H.225.0 и H.245.

Стандарт мультимедийных приложений H.323 

 H.320 — по сетям ISDN;
 H.321 — по сетям Ш-ЦСИО и ATM;
 H.322 — по сетям с коммутацией пакетов с гарантированной пропускной способностью;
 H.323 — по сетям с коммутацией пакетов с негарантированной пропускной способностью;
 H.324 — по телефонным сетям общего пользования;
 H.324/C — по сетям мобильной связи.

Типы устройств H.323 
 Терминал может представлять собой ПК или автономное устройство, способное выполнять мультимедийное приложение. Он обязан обеспечивать звуковую связь и может дополнительно поддерживать передачу видео или данных. Вследствие того, что основной функцией терминала является передача звука, он играет ключевую роль в предоставлении сервиса IP- телефонии. H.323-терминал должен поддерживать следующие протоколы:
 H.245 — для согласования параметров соединения;
 Q.931 — для установления и контроля соединения;
 RAS — для взаимодействия с привратником;
 RTP/RTCP — для оптимизации доставки потокового аудио (видео);
 G.711 — кодек для передачи звуковой информации (голоса, тональных сигналов, факсимильных и модемных соединений);
 семейство протоколов H.450 — для поддержки обязательных в H.323 дополнительных видов обслуживания (ДВО).
 Дополнительными компонентами могут быть другие аудио- и видеокодеки (H.261, H.263, MPEG). Поддержка рекомендации T.120 для совместной работы над документами необязательна.

 Шлюз () не входит в число обязательных компонентов сети H.323. Он необходим только в случае, когда требуется установить соединение с терминалом другого стандарта. Эта связь обеспечивается трансляцией протоколов установки и разрыва соединений, а также форматов передачи данных. Шлюзы H.323-сетей широко применяются в IP-телефонии для сопряжения IP-сетей и цифровых или аналоговых коммутируемых телефонных сетей.
 Привратник () выступает в качестве центра обработки вызовов внутри своей зоны и выполняет важнейшие функции управления вызовами. Зона определяется как совокупность всех терминалов, шлюзов и MCU под управлением данного привратника. Привратник — необязательный компонент сети H.323, однако, если он присутствует в сети, то терминалы и шлюзы должны использовать его услуги.
 Основные:
 Трансляция адресов — Преобразование внутренних адресов ЛВС и телефонных номеров формата E.164 в адреса протоколов IP/IPX;
 Управление доступом — Авторизация доступа в H.323-сеть;
 Управление полосой пропускания — разрешение или запрещение запрашиваемой терминалом полосы пропускания.
 Дополнительные:
 Управление процессом установления соединения — при двусторонней конференции привратник способен обрабатывать служебные сообщения протокола сигнализации Q.931, а также может служить ретранслятором таких сообщений от конечных точек;
 Авторизация соединения — допускается отклонение привратником запроса на установление соединения. Основания — ограничение прав или времени доступа, и иные, лежащие вне рамок H.323;
 Управление вызовами — привратник может отслеживать состояние всех активных соединений, что позволяет управлять вызовами, обеспечивая выделение необходимой полосы пропускания и баланс загрузки сетевых ресурсов за счёт переадресации вызовов на другие терминалы и шлюзы.
 Сервер многосторонней конференции () обеспечивает связь трёх или более H.323-терминалов. Все терминалы, участвующие в конференции, устанавливают соединение с MCU. Сервер управляет ресурсами конференции, согласовывает возможности терминалов по обработке звука и видео, определяет аудио- и видеопотоки, которые необходимо направлять по многим адресам.
В результате появления стандарта H.323, описывающего механизмы взаимодействия устройств, обеспечивающих передачу голоса и видео по IP-сетям, появилась возможность объединять в сети устройства различных производителей, что эффективно для сетей специальной связи.

Более подробную информацию по стандарту H.323, а также исходные тексты программного обеспечения для видео- и аудиоконференций можно найти на странице проекта OpenH323.

Текущий статус 
На протяжении многих лет H.323 был популярен среди администраторов и пользователей VoIP наравне с SIP. В последнее время H.323 в IP-телефонии всё чаще заменяется протоколом SIP.

Всё реже в продаже встречается оконечное оборудование или абонентские терминалы, VoIP-телефоны, поддерживающие только H.323. Производители оконечного оборудования используют либо SIP, либо SIP вместе с H.323, нередко — параллельно с MGCP, а также с поддержкой IAX (для работы с Asterisk и подобными IP-АТС). Аналогичным образом разработчики программных телефонов (софтфонов), как правило, основываются на применении протокола SIP или IAX. Современные услуги телефонии, предлагаемые операторами связи, такие как «виртуальная АТС» (или «облачная АТС», «мобильный офис» и т. п.) или «мобильная IP-телефония», в подавляющем большинстве случаев подразумевают использование протокола SIP.

Разработчики решений для корпоративных сетей, в частности, таких как ВКС, чаще используют протокол SIP, нежели H.323.
Популярное решение от Microsoft для офисной связи, программный продукт «Skype для бизнеса» (ранее — «MS Lync»), также основан на использовании протокола SIP.

H.323 тем не менее используется в некоторых телефонных сетях, построенных с использованием соответствующего оборудования.

Ссылки 
 Linkbit — онлайн-декодер сообщений H.323
 Обзор протокола H.323
 Рекомендации H.323

Примечания

Продукты 
 Ekiga (бывший GnomeMeeting)
 Проект OpenH323
 xmeeting для MacOS X
 GNU Gatekeeper
 Linkbit симулятор H.323

Сетевые протоколы
Мультимедиа
Протоколы VoIP
IP-телефония
Видеоконференция
Рекомендации ITU-T